Антонио Гомес Перес (); ) — испанский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Антонио Гомес начал свою карьеру в команде "Реал Мадрид, в сезоне 1992/93, пробился в основной состав в 1995 году, сыграл в 6 матчах чемпионата и забил 2 гола. За это время он также поиграл в «Реал Мадрид C» и «Реал Мадрид Кастилья», где в общей сложности провёл 85 игр чемпионата и забил 11 голов. Гомес перешёл из «Реала» в «Севилью» в 1996 на правах аренды, отыграл 14 матчей.

Гомес перешёл из «Севильи» в «Альбасете», за который сыграл 22 матча. Антонио в 1998 сменит клуб на «Эркулес».

Будучи игроком команды «Ла-Рода», Гомес завершил свою футбольную карьеру в возрасте 33 лет.

Тренерская карьера 
Свой первый опыт работы главным тренером он получил в команде «Альбасете» тренирую молодёжный состав. В 2007 году возглавил «Альбасете Б».

В период с 2007 по 2010 успел поработать в «Ливерпуле», занимая должность Ассистента и тренера резервного состава.

В 2010 году бы назначен главным тренером «Вальядолида», проработал в клубе меньше года. С января 2013 по июль 2013 был помощником главного тренера «Наполи». С сезона 2013/14 сменил пост ассистента на тренера.

Достижение

В качестве главного тренера 
«Альбасете»
 Обладатель Молодёжного Кубка Короля (1): 2007

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Толедо»
Тренеры ФК «Альбасете»
Тренерский штаб ФК «Ливерпуль»
Тренерский штаб ФК «Эвертон»